1. Fußball-Bundesliga 2010-11 er den 48. sæson siden oprettelsen af ligaen. Turneringen startede den 20. august 2010 med en kamp mellem de seneste to sæsoners mestre FC Bayern München og VfL Wolfsburg.

Turneringsstrukturen er fastlagt sådan, at de fleste runder spilles således:
 1 kamp fredag kl. 20:30
 5 kampe lørdag kl. 15:30
 1 kamp lørdag kl. 18:30
 1 kamp søndag kl. 15:30
 1 kamp søndag kl. 17:30
Dette vil der dog blive afviget fra i uger op til landskampe, europacupkampe samt de to sidste runder, hvor alle spiller samtidig. Desuden vil der forekomme midtugerunder.

Stillingen 

 Plads 6 giver kun adgang, hvis en af klubberne på plads 1-5 vinder pokalturneringen.

(M) = Mester, (P) = Pokalvinder, (O) = Oprykker.

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Statistik

Top målcorers 
Kilde: bundesliga.de  
28 mål
  Mario Gómez (Bayern München)22 mål
  Papiss Cissé (SC Freiburg)17 mål
  Milivoje Novakovič (1. FC Köln)16 mål
  Lucas Barrios (Borussia Dortmund)  Theofanis Gekas (Eintracht Frankfurt)  Srđan Lakić (1. FC Kaiserslautern)15 mål
  André Schürrle (Mainz 05)14 mål
  Didier Konan Ya (Hannover 96)13 mål
  Lukas Podolski (1. FC Köln)  Raúl (Schalke 04) Assister Kilde: bundesliga.de  

17 assister
  Christian Tiffert (1. FC Kaiserslautern)

11 assister
  Mario Götze (Borussia Dortmund)
  Thomas Müller (Bayern München)
  Franck Ribéry (Bayern München)
  Arturo Vidal (Bayer Leverkusen)

9 assister
  Mehmet Ekici (1. FC Nuremberg)
  Marko Marin (Werder Bremen)
  Zé Roberto (Hamburger SV)
  Diego (VfL Wolfsburg)

8 assister

  Gonzalo Castro (Bayer Leverkusen)
  Christian Fuchs (Mainz 05)
  Lewis Holtby (Mainz 05)
  Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)
  Arjen Robben (Bayern München)

7 assister
  Nuri Şahin (Borussia Dortmund)

Eksterne henvisninger 
 Bundesliga.de  
 dfb.de  

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2010-11